GPA steht für:

Organisationen und Einrichtungen
 Gewerkschaft der Privatangestellten
 Gewerkschaft GPA, vormals GPA-djp
 GPA Building, ehemalige Bezeichnung für den Regierungspalast Osttimors
 Global Privacy Assembly, internationale Konferenz der Beauftragten für den Datenschutz

Wirtschaft
 Gas Processors Association, ein US-amerikanischer Verband der gasverarbeitenden Industrie
 Geschäftspostannahme, Abkürzung Deutsche Post AG
 Geschäftsprozessanalyse
 Gewinn pro Aktie

Verwaltungswesen und Recht
 Gemeindeprüfungsanstalt, eine überörtliche Prüfungs- und Beratungseinrichtung für die Kommunalverwaltung
 in Baden-Württemberg, siehe Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
 in Nordrhein-Westfalen, siehe Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
 Government Procurement Agreement, das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen der Welthandelsorganisation

Naturwissenschaft, Technik, Computer
 Gas-Pfad-Analyse (Gas Path Analysis)
 Gepäckprüfanlage, siehe Scanner (Sicherheitstechnik)
 GNU Privacy Assistant
 Groundplane-Antenne, eine Antennenbauform

Medizin und Gesundheitswesen
 Gesundheits- und Pflegepolitischer Arbeitskreis der CSU
 Gesundheits- und Pflegeassistent, ein Ausbildungsberuf in der Pflege
 Granulomatose mit Polyangiitis, synonym mit der Wegener-Granulomatose
Graded Prognostic Assessment, ein prognostischer Score bei Hirnmetastasen

Bildungswesen
 Grade Point Average, eine Art Notendurchschnitt (vor allem im US-Bildungswesen)

Transportwesen und Verkehr
 Gambia Ports Authority, (auch abgekürzt Gamport) ist die Hafenbehörde im westafrikanischen Staat Gambia 
 Gepäckabfertigung, insbesondere im Bereich der Deutschen Bahn und ihrer Rechtsvorgänger
 Geschwindigkeitsprüfabschnitt, ein Sicherungssystem der Eisenbahn
 den Markennamen des ehemaligen argentinischen Automobilherstellers Fábrica de Automóviles Sport
 Flughafen Araxos (IATA-Code), griechischer Flughafen auf der Halbinsel Peloponnes

Sport
 Gambia Ports Authority FC, ein Fußballverein aus Banjul, der Hauptstadt des westafrikanischen Staats Gambia
 Global Poker Awards, eine Preisverleihung für Pokerspieler und -funktionäre

GPa steht für:
 Giga-Pascal (Einheit) (1.000.000.000 Pascal), SI-Einheit des Drucks sowie der mechanischen Spannung

gpa steht für:
 Gupa-Abawa (ISO-639-3-Code), nupoide Sprache in Nigeria

Abkürzung